

События 
 1 февраля — на линии Восьмое авеню Нью-Йоркского метрополитена открыты станции: «Broadway-Nassau Street» (ныне «Фултон-стрит») и «Jay Street-Borough Hall» (ныне «Джей-стрит — Метротек»).
 20 мая — открыт Осакский метрополитен.
 24 июня — на линии Восьмое авеню Нью-Йоркского метрополитена открыты станция «High Street-Brooklyn Bridge».
 30 сентября — открыта система скоростного трамвая Сёдертуннелн в Стокгольме, которая 1 октября 1950 года была перестроена в метро. Станции: Слуссен, Медборгарплатсен, Сканстулл.
 Проект Ленинградского метрополитена разработан в ЛНИИКХе. Предусматривалось сооружение трёх линий.